Cordobilla de Lácara kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cordobilla de Lácara (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Cordobilla de Lácara (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Spanienförgreningar